Göhring ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Göhring (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Dieter Göhring (* 1935), deutscher Gewichtheber
 Friedrich Göhring (1876–1948), deutscher Publizist und Politiker (SPD)
 Heinz Göhring (1935–2000), deutscher Soziologe und Dolmetscher
 Ludwig Göhring (1910–1999), deutscher Widerstandskämpfer im Dritten Reich
 Madeleine Göhring (* 1965), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Mario Göhring (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Martin Göhring (1903–1968), deutscher Geschichtswissenschaftler
 Oswald Helmuth Göhring (1889–1915), deutscher Chemiker, Mitentdecker des chemischen Elementes Protactinium
 Valerie Göhring (* 1992), deutsche Dramaturgin
 Viktor Göhring (* 1980), deutscher Fußballspieler
 William Göhring (1843–1926), deutscher Generalkonsul in den Niederlanden

Göhring steht für:
 Maschinenfabrik Göhring & Hebenstreit

Siehe auch:
 Goehring
 Göring